Akasaki ist der Familienname folgender Personen:

 Isamu Akasaki (1929–2021), japanischer Ingenieurwissenschaftler
 Shūhei Akasaki (* 1991), japanischer Fußballspieler